El nombre Luis Durán puede referirse a:

 El futbolista chileno Luis Edmundo Durán Riquelme.
 El historietista español Luis Durán.